Der Scottish League Cup wurde 1976/77 zum 31. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 14. August 1976 und endete mit dem Finale am 6. November 1976 im Hampden Park von Glasgow. Die als Titelverteidiger startenden Glasgow Rangers die im Vorjahresfinale das Old-Firm-Derby gegen Celtic Glasgow gewannen, schieden im diesjährigen Halbfinale gegen den späteren Sieger, dem FC Aberdeen aus. Im Finale trafen die Dons auf den letztjährigen Finalisten Celtic Glasgow. Aberdeen erreichte damit nach 1947 und 1956 zum dritten Mal das Endspiel im Ligapokal. Für Celtic war es das dreizehnte Endspiel infolge seit 1965 und das 16. insgesamt seit 1957. Das Finale gewann Aberdeen mit 2:1 durch Tore von Drew Jarvie und Davie Robb. Den Treffer für Celtic erzielte Kenny Dalglish. Es war nach 1956 der zweite Triumph im Ligapokal für die Reds. In der Saison 1976/77 gewannen die unterlegenen Bhoys das Double aus Meisterschaft und Pokal. Aufgrund des Sieges in der Meisterschaft nahm Celtic in der folgenden Saison am Europapokal der Landesmeister 1977/78 teil, Aberdeen als Tabellendritter in der Liga am UEFA-Pokal 1977/78.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 1. September 1976.

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 1. September 1976.

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 1. September 1976.

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 1. September 1976.

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 1. September 1976.

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 1. September 1976.

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 1. September 1976.

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. August und 1. September 1976.

Gruppe 9 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 14. und 28. August 1976.

Supplementary Round 
Ausgetragen wurde die Extrarunde am 6. und 8. September 1976.

|}

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 22. September, die Rückspiele am 6. Oktober 1976. Die Wiederholungsspiele fanden am 18. und 19. Oktober 1976 statt.

|}

Wiederholungsspiele 

|}

2. Wiederholungsspiel 

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Spiele am 25. und 27. Oktober 1976.

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish League Cup 1976/77 bei statto.com

1976/77
Fußballsaison 1976/77